Makoto Kakuda (Uji, 10 de julho de 1983) é um futebolista profissional japonês, defensor, milita no Kawasaki Frontale.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Kyoto Sanga Football Club
Futebolistas do Kawasaki Frontale